

Geografia 
Regno Unito
 Maidenhead – città del Berkshire, in Inghilterra
 Collegio di Maidenhead – collegio elettorale inglese
 Royal Borough of Windsor and Maidenhead – autorità unitaria dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Maidenhead – nome originario di Lawrenceville, census-designated place del New Jersey
 Maidenhead – nome originario di Lawrence, township del New Jersey

Sport 
 Maidenhead United Football Club – società calcistica inglese

Tecnologia 
 Maidenhead Locator System – sistema di localizzazione